Eliézer Yehouda Finkel (Pologne et Jérusalem) (1879-1965)
 Eliézer Yehouda Finkel (Jérusalem) (1965-2001)